Rusimbuko kan syfta på följande platser:

Burundi 

 Rusimbuko (periodiskt vattendrag), Gitega, 
 Rusimbuko (vattendrag), Karuzi, 

Robotskapade Burundiförgreningar